Сборная Германии по футболу в шестнадцатый раз в своей истории приняла участие на чемпионате мире по футболу в 2006 году. Команда квалифицировалась в финальную часть мундиаля, как хозяйка первенства, поэтому не принимала участия в отборочном турнире. В финальной части сборная Германии заняла первое место в своей группе, успешно выйдя из группы, а по итогам турнира сборная заняла третье место на турнире.

Выборы организатора чемпионата мира по футболу 2006 
7 июня 2000 года Германия была выбрана ФИФА организатором чемпионата мира по футболу 2006 года. Соперниками Германии за чемпионат мира были ЮАР, Англия, Марокко, Бразилия. Германия победила в третьем туре, набрав большинство голосов исполкома ФИФА.

Отборочный турнир

Товарищеские матчи сборной Германии 
В турнире примут участие команды, приглашённые Немецким Футбольным Союзом и согласованными ФИФА и УЕФА,:

 
 
 
 
 
  — Азиатское турне
  — Азиатское турне
  — Азиатское турне

Игры

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

Азиатское турне Германии

Матч 1

Матч 2

Матч 3

Базирование 

Тренировочной базой сборной Германии на домашний чемпионат мира был выбран стадион клуба Оберлиги в Берлине и отель «Schlosshotel im Grunewald».

Финальная часть турнира

1/8 финала 
Время местное (немецкое) (UTC+2).

Примечание: Хенрик Ларссон (Швеция) не реализовал пенальти (53', выше ворот).

1/4 финала 
Время местное (немецкое) (UTC+2).

1/2 финала 
Время местное (немецкое) (UTC+2).

Матч за третье место

Состав сборной на чемпионате мира 2006 
Итог:  3-е место

 Один мяч в свои ворота забил Пети (Португалия).

Примечания 

2006
Германия